Zgoll ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Zgoll (* 1970), deutsche Altorientalistin
 Christian Zgoll (* 1969), deutscher Klassischer Philologe